No Mercy steht für:

 No Mercy (Band), Popgruppe
 No Mercy, Originaltitel von Gnadenlos (Film), US-amerikanischer Film von Richard Pearce (1986)
 No Mercy (2010) (Original: ), südkoreanischer Film aus dem Jahr 2010
 No Mercy (2019), südkoreanischer Film aus dem Jahr 2019
 WWE No Mercy, Wrestling-Veranstaltung der WWE